Тара́с Алексе́евич Крыжано́вский () — российский биатлонист и лыжник. Многократный чемпион и призёр зимних Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

На церемонии закрытия Паралимпийских зимних игр 2006 года нёс флаг России.

В 2014 году принял участие в эстафете Паралимпийского огня на церемонии открытия Паралимпиады на стадионе «Фишт» в Сочи.

26 марта 2015 года в Перми скончался после продолжительной болезни почек.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003).
 Заслуженный мастер спорта России (2002).

Примечания

Ссылки 
 Биография Тараса Крыжановского

Биатлонисты России
Лыжники России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2006 года